Stanfordville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stanfordville (Georgia)
 Stanfordville (New York)
 Stanfordville (Pennsylvania)